Mount Carmel kan syfta på följande platser:

Israel 

 Karmelberget (bergskedja), Haifa,

USA 

 Mount Carmel (ort i USA, Florida), Santa Rosa County, 
 Mount Carmel (countyhuvudort), Illinois, Wabash County, 
 Mount Carmel (ort i USA, Indiana), Washington County, 
 Mount Carmel (ort i USA, Ohio, Clermont County), 
 Mount Carmel (ort i USA, South Carolina), McCormick County, 
 Mount Carmel (ort i USA, Tennessee, Decatur County), 
 Mount Carmel (ort i USA, Tennessee, Hawkins County), 
 Mount Carmel (ort i USA, Ohio, Sandusky County), 
 Mount Carmel (ort i USA, Pennsylvania), Northumberland County, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade USAförgreningar